Magneto, il cui vero nome è Erik Lensherr, è un personaggio dei fumetti creato da Mark Millar e Adam Kubert, pubblicato dalla Marvel Comics.

È la versione Ultimate di Magneto, il famoso supercriminale mutante arcinemico degli Ultimate X-Men e leader della Confraternita dei mutanti malvagi. Come la sua versione classica, anche il Magneto di questo universo è il capo della Confraternita ed è in grado di manipolare metalli e campi magnetici.

Biografia del personaggio

Nato nel 1968, manifesta i suoi poteri fin da giovane. A tredici anni infatti uccide i suoi genitori dopo aver scoperto che facevano parte del progetto "Arma X", il cui fine era quello di creare un nuovo supersoldato e che aveva avuto invece come esito la creazione del gene mutante, nonché del "mutante 0" Wolverine.

Da quel momento si crea nella sua mente l'idea della necessità da parte dell'Homo Superior di eliminare la razza umana per poter essere la nuova specie dominante sulla Terra. Parte quindi per un viaggio in giro per il mondo con il fine di trovare un luogo dove stabilire un primo rifugio per i mutanti. Durante questo suo viaggio si recherà nei Balcani, precisamente a Wundagore, dove conoscerà Magda, con la quale concepirà i suoi due figli: Pietro e Wanda (i futuri Quicksilver e Scarlet). Nel frattempo farà anche la conoscenza di Charles Xavier con il quale trova delle affinità e decide sia giunto il momento di dare inizio alla sua "missione divina".

Nel 1992 quindi Magneto e Xavier fondano la base della fratellanza in un paradiso terrestre chiamato Terra Selvaggia, e i mutanti cominciano ad affluire vedendo nel rifugio l'unica possibilità di una vita priva di persecuzioni. Ben presto fra i due nasce un diverbio relativo al fatto che mentre Magneto pensava che la sostituzione dovesse avvenire con la forza, Xavier voleva optare per una soluzione più pacifica. Il litigio si conclude con una furiosa lotta che termina con la recisione della colonna vertebrale di Xavier (che lo porterà alla paralisi) da parte di Magneto.
Sarà il personaggio chiave in Ultimatum, ma alla fine della saga verrà decapitato da Ciclope.

Magneto